Асахина, Микуру — гостья из будущего, персонаж аниме и книг из серии «Харухи Судзумии».
 Асахина, Ясухико (1884—1975) — японский лихенолог, пионер в изучении химического состава лишайников.
 (5230) Асахина — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.